

Persone 
 Angelo Anelli (1761 - 1820) – librettista e scrittore italiano
 Franco Anelli (1899 - 1977) – naturalista, geologo e speleologo italiano
 Franco Anelli (nato nel 1963) – rettore italiano
 Luigi Anelli (1813 - 1890) – sacerdote, politico e patriota italiano
 Luigi Anelli (1860 - 1944) – letterato italiano
 Mario Anelli (1882 - 1953) – geologo italiano
 Mario Anelli (1903 - 1941) – militare italiano

Altro 
 Anelli – attrezzi della ginnastica artistica maschile
 Anelli – tipo di pasta

Pagine correlate 
 Anello (disambigua)

Pagine correlate